Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l'édition 2020 de l'US Open de tennis qui est disputé du 2 au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem de cette saison.

Faits marquants

Contexte 
La saison 2020 est bouleversée par la pandémie de COVID-19. De fait, la saison a été interrompue et le tournoi de Wimbledon annulé.

De fait, seules 32 équipes sont alignées au lieu de 64.

La place de numéro 1 peut changer de propriétaire, passant de Hsieh Su-wei à Kristina Mladenovic.

Pendant le tournoi 
La Française Kristina Mladenovic, qui a été en contact avec Benoît Paire, testé positif au coronavirus, est exclue du tournoi.

Les tenantes du titre Elise Mertens et Aryna Sabalenka sont éliminées en quarts de finale par Laura Siegemund et Vera Zvonareva.

Lauréates 
Laura Siegemund et Vera Zvonareva remportent le tournoi en battant en finale Nicole Melichar et Xu Yifan. Il s'agit respectivement de leur  et  titre WTA en double.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 Tableau officiel

2020
US Open Double dames
Tennis aux États-Unis en 2020
Tennis en septembre 2020
Sport aux États-Unis en août 2020
Sport aux États-Unis en septembre 2020
Sport à New York en 2020